Legacy: The Greatest Hits Collection — сборник лучших хитов R&B группы Boyz II Men, изданный под лейблом Universal Records в 2001 году.

Список композиций

US & German Edition 
 «Motownphilly»
 «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday»
 «End of the Road»
 «In the Still of the Nite (I’ll Remember)»
 «Hey Lover» (LL Cool J при участии Boyz II Men)
 «I'll Make Love to You»
 «On Bended Knee»
 «Water Runs Dry»
 «One Sweet Day» (Мэрайя Кэри и Boyz II Men)
 «Doin' Just Fine»
 «4 Seasons of Loneliness»
 «A Song for Mama»
 «Pass You By»
 «Rose and a Honeycomb» (только для Великобритании, прежде не изданная)

Deluxe Edition 
CD 1 — Песни из альбомов
 «Motownphilly»
 «It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday»
 «End of the Road»
 «In the Still of the Night (I’ll Remember)»
 «Hey Lover» (LL Cool J при участии Boyz II Men)
 «I'll Make Love to You»
 «On Bended Knee»
 «Water Runs Dry»
 «One Sweet Day» (Мэрайя Кэри и Boyz II Men)
 «Doin' Just Fine»
 «4 Seasons of Loneliness»
 «A Song for Mama»
 «Pass You By»
 «Please Don’t Go» (Бонус-трек)
 «Uhh Ahh» (Бонус-трек)
 «Thank You» (Бонус-трек)
 «U Know» (Бонус-трек)
 «Brokenhearted» (Soul Power mix, с Brandy) (Бонус-трек)
CD 2 — Ремиксы, из фильмов и т. д.
 «Motownphilly» (12" version)
 «Sympin'» (Extended Remix)
 «Uhh Ahh» (The Sequel Mix)
 «Thank You» (Moog Flava Mix)
 «I'll Make Love To You» (Make Love To You Mix)
 «On Bended Knee» (Human Rhythm Mix)
 «Water Runs Dry» (Strat Mix)
 «U Know» (Dallas Austin Remix)
 «Vibin'» (Cool Summer Mellow Mix)
 «I Remember» (Extended Version)
 «Doin' Just Fine» (Soul Solution Radio Version)
 «Can’t Let Her Go» (Timbaland Remix)
 «Visions Of A Sunset» (Shawn Stockman solo)
 «Your Home Is In My Heart» (Stella’s Love Theme, with Chante Moore)
 «I Will Get There» (Inspirational Version)
 «Not Me»
 «So Amazing»
 «It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday» (Radio Version)

Примечания 

Альбомы Boyz II Men